Farke ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Farke (* 1976), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Ernst Farke (1895–1975), deutscher Politiker der Deutschen Partei
 Franz Farke (1928–2010), deutscher Fußballspieler
 Sonia Farke (* 1969), deutsche Schauspielerin
 Wolfgang Farke (* 1945), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident